

Geografia 
 Argentina
 Balcarce – città della provincia di Buenos Aires
 Partido di Balcarce – dipartimento nella Provincia di Buenos Aires

Persone 
 Antonio González de Balcarce – militare e politico argentino
 Juan Ramón Balcarce – politico e militare argentino